Бонво може да се односи на:

 Бонво (Гар), насељено место у Француској, у департману Гар
 Бонво (Горња Савоја), насељено место у Француској, у департману Горња Савоја
 Бонво (Ду), насељено место у Француској, у департману Ду
 Бонво (Лоар и Шер), насељено место у Француској, у департману Лоар и Шер
 Бонво ле Пријере, насељено место у Француској, у департману Ду